Cignoni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Cignani (1628–1719), italienischer Maler
 Diana Cignoni (* vor 1992), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin und Filmemacherin